Rømer steht für:
 Rømer (Adelsgeschlecht), norwegisches Adelsgeschlecht
 Rømer (Familienname), dänischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rømer-Skala, nach diesem benannte historische Temperaturskala

Siehe auch:
 Römer (Begriffsklärung)